Charmois puede referirse a: 

 Charmois, comuna de Meurthe y Mosela.
 Charmois, comuna de Territorio de Belfort.